Ливанская премьер-лига 2013/2014  — 66-й сезон чемпионата Ливана по футболу. Всего в чемпионате приняло участие 12 команд, выиграл чемпионат клуб «Аль-Неймех» . Сезон начался 21 сентября 2013 года и закончился в июне 2014 года.

Клубы-участники 
«Шабаб Аль-Газие» и «Салам Сур» вылетели из премьер-лиги по итогам сезона 2012/2013, заняв последние 2 места. Их заменили клубы из 1-й лиги: «Аль-Мабарра» и «Салам Згарта».

Иностранные игроки 

 Игроки, которые начали играть в футбол в Ливане
 Иностранные игроки, оставшиеся с прошлого сезона.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница чемпионата на RSSSF 
 Soccerway 

Футбол в Ливане